Redstone Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Redstone Lake, Haliburton County, sjö i Ontario, 
 Redstone Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar